Příjmení Gombár nese více různých osobností:

 Dodo Gombár (* 1973) – slovenský divadelní režisér
 Eduard Gombár (* 1952) – český arabista, historik, islamolog a diplomat
 Vladimír Gombár (* 1961) – slovenský fotbalista, útočník a záložník